Le double messieurs de l’édition 2000 du tournoi de Wimbledon se déroule du 26 juin au 9 juillet. Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem de tennis.

Lauréats 
Les Australiens Mark Woodforde et Todd Woodbridge remportent le titre en battant en finale Paul Haarhuis et Sandon Stolle. Ils décrochent ainsi chacun leur  dans la discipline, le  ensemble. Pour Woodforde, il s'agit de son  et dernier titre du Grand Chelem ; quant à Woodbridge, il s'agit du  de ses 16 titres dans la catégorie.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2000
Wimbledon Double messieurs
Tennis en Angleterre en 2000
Tennis en juin 2000
Tennis en juillet 2000